Sinn und Sinnlichkeit bezeichnet:
 Sinn und Sinnlichkeit (1995), Spielfilm von Ang Lee
 Sinn und Sinnlichkeit (2008), Miniserie von John Alexander

Siehe auch:
 Verstand und Gefühl (), Roman von Jane Austen